Лащенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Лащенков, Павел Николаевич (1864—1925) — российский и советский гигиенист, доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены Томского университета.
 Лащенков, Сергей Николаевич (род. 1980) — молдавский футболист, защитник.